Gostingen (luks. Gouschtengen) – wieś w południowo-wschodnim Luksemburgu, w gminie Flaxweiler. Wieś zamieszkują 342 osoby.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Grevenmacher